Romero Frank (ur. 19 sierpnia 1987 w Lima) – peruwiański piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera piłkarska 
Od 2011 roku występował w Mito HollyHock, Montedio Yamagata i Albirex Niigata.

Bibliografia 

Peruwiańscy piłkarze
Urodzeni w 1987
Piłkarze Mito HollyHock
Piłkarze Montedio Yamagata
Piłkarze Albirex Niigata
Ludzie urodzeni w Limie